Депрерадівка — селище в Україні, Алчевський район Луганська область
 Депрерадівка — вузлова вантажно-пасажирська залізнична станція Дебальцівської дирекції Донецької залізниці